Measure of a Man – album di Kevin Sharp del 1996
Measure of a Man – album di Clay Aiken del 2003
Measure of a Man – singolo dei Sam and Mark del 2004
Measure of a Man – singolo di Jack Ingram del 2007
Measure of a Man – film del 2018 diretto da Jim Loach
Measure of a Man – singolo di FKA twigs del 2021